STS-71 — космический полёт МТКК «Атлантис» по программе «Спейс Шаттл».

Экипаж 
 Гибсон, Роберт Ли (5), Командир
 Прекорт, Чарлз Джозеф (2), Пилот
 Бейкер, Эллен Луиза Шулман (3), Специалист миссии
 Данбар, Бонни Джинн (4), Специалист миссии
 Харбо, Грегори Джордан (3), Специалист миссии

Запуск Мир-19 команда
 Соловьёв, Анатолий Яковлевич (4), 19-я основная экспедиция ОС «Мир» (ЭО-19)
 Бударин, Николай Михайлович (1), ЭО-19

Посадка Мир-18 команда
 Тагард, Норман Эрл (5), 18-я основная экспедиция ОС «Мир» (ЭО-18)
 Дежуров, Владимир Николаевич (1), ЭО-18
 Стрекалов, Геннадий Михайлович (5), ЭО-18

Параметры полёта 
 Вес:
 Вес при старте: кг
 Вес при приземлении: кг
 Полезная нагрузка: кг
 Перигей: км
 Апогей: км
 Наклонение: °
 Период обращения: мин

Цель полёта 
 Стыковка:
 Расстыковка:
 Продолжительность стыковки:

См. также 
 Спейс Шаттл
 Хронология пилотируемых космических полётов

Ссылки 

Полёты по программе «Спейс Шаттл»